Франси́ску Трина́лду (; род. 24 августа 1978, Амаранти) — бразильский боец смешанного стиля, представитель лёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2006 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC и Jungle Fight, владел титулом чемпиона Jungle Fight в лёгком весе. Участник бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter.

Биография 
Франсиску Триналду родился 24 августа 1978 года в муниципалитете Амаранти штата Пиауи. В возрасте 23 лет начал серьёзно заниматься кикбоксингом, одержал в этой дисциплине несколько значимых побед, в частности трижды становился чемпионом штата Бразилиа. Поскольку в кикбоксинге было слишком много ограничений, со временем перешёл в смешанные единоборства.

Одновременно со спортивной карьерой работал охранником, поваром в пиццерии, рабочим на полях. Его развитие как бойца происходило медленно из-за постоянных финансовых трудностей: «Иногда мне приходилось пропускать тренировки только из-за того, что не было денег на автобус, и я не мог добраться до своего зала».

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в ММА на профессиональном уровне в мае 2006 года, выиграв у своего соперника единогласным решением судей. Дрался сравнительно редко в небольших бразильских промоушенах — из всех поединков неизменно выходил победителем. В феврале 2010 года отметился победой над достаточно сильным соотечественником Луисом Фирмину.

Jungle Fight 
Имея в послужном списке семь побед и ни одного поражения, Триналду перешёл в крупную организацию Jungle Fight, где вскоре стал участником гран-при лёгкого веса. Тем не менее, уже на стадии полуфиналов гран-при он проиграл сдачей Иури Алкантаре, потерпев тем самым первое в профессиональной карьере поражение.

Несмотря на проигрыш, Триналду продолжил активно выступать на турнирах Jungle Fight, в 2011 году завоевал титул временного чемпиона организации, а затем стал бесспорным чемпионом, выиграв решением большинства у Адриану Мартинса.

The Ultimate Fighter 
В 2012 году Франсиску Триналду попал в число участников бразильского сезона популярного бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter, где соперничал с бойцами средней весовой категории. Благополучно преодолел отборочный этап и был выбран в команду Вандерлея Силвы, но в следующем поединке техническим нокаутом проиграл Тиагу Перпетуу и выбыл из шоу.

Ultimate Fighting Championship 
Подписав контракт с крупнейшей бойцовской организацией мира Ultimate Fighting Championship, в июне 2012 года Триналду дебютировал в октагоне, выиграв техническим нокаутом у соотечественника Делсона Элену. Хотя при этом вновь выступал в непривычном для себя среднем весе. В том же году единогласным решением уступил Глейсону Тибау.

В 2013 году провёл в UFC три боя, победил Си Джей Кита и Майка Рио, но проиграл Петру Халльману.

В 2014 году выиграл у Джесси Ронсона, потерпел поражение от Майкла Кьезы, после чего с победы над Леандру Силвой дал старт длительной победной серии.

Триналду выбился в число лидеров лёгкой весовой категории, в период 2015—2016 годов взяв верх над многими сильными представителями дивизиона. В том числе им были повержены Акбар Арреола, Норман Парк, Чед Лаприз, Росс Пирсон, Янси Медейрос и Пол Фельдер. Впечатляющая победная серия прервалась лишь в марте 2017 года после встречи с американцем Кевином Ли, который во втором раунде поймал его на удушающий приём сзади и заставил сдаться.

В дальнейшем Франсиску Триналду выиграл у Джима Миллера, но проиграл Джеймсу Вику.

Статистика в профессиональном ММА 

|Поражение
|align=center|28-9
| Рэнди Браун
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Дерн vs. Янь
| 
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center|28-8
|Дэнни Робертс
|Единогласное решение
|UFC 274
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Финикс, Аризона, США
|
|-
|Победа
|align=center|27-8
|Дуайт Грант
|Раздельное решение
|UFC Fight Night: Costa vs. Vettori
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|26-8
|Муслим Салихов
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Sakai
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|26-7
|Джай Херберт
|TKO (удары руками)
|UFC on ESPN: Whittaker vs. Till
|
|align=center|3
|align=center|1:30
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align=center|25-7
|Джон Макдесси
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Lee vs. Oliveira
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Бразилиа, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|24-7
|Бобби Грин
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Błachowicz vs. Jacaré
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center|23-7
|Александр Эрнандес
|Единогласное решение
|UFC on ESPN: dos Anjos vs. Edwards
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сан-Антонио, США
|
|-
|Победа
|align=center|23-6
|Эван Данэм
|KO (коленом в корпус)
|UFC Fight Night: Santos vs. Anders
|
|align=center|2
|align=center|4:10
|Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center|22-6
|Джеймс Вик
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Cowboy vs. Medeiros
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Остин, США
|
|-
|Победа
|align=center|22-5
|Джим Миллер
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Brunson vs. Machida
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center|21-5
|Кевин Ли
|Сдача (удушение сзади)
|UFC Fight Night: Belfort vs. Gastelum
|
|align=center|2
|align=center|3:12
|Форталеза, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|21-4
|Пол Фельдер
| TKO (остановлен врачом)
|UFC Fight Night: Cyborg vs. Lansberg
|
|align=center|3
|align=center|2:25
|Бразилиа, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|20-4
|Янси Медейрос
|Единогласное решение
|UFC 198
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Куритиба, Бразилия
| 
|-
|Победа
|align=center|19-4
|Росс Пирсон
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Dillashaw vs. Cruz
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Бостон, США
|
|-
| Победа
| align=center| 18-4
| Чед Лаприз
| TKO (удары руками)
| UFC Fight Night: Holloway vs. Oliveira
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:43
| Саскатун, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 17-4
| Норман Парк
| Раздельное решение
| UFC Fight Night: Condit vs. Alves
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Гояния, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 16-4
| Акбар Арреола
| Единогласное решение
| UFC Fight Night: Maia vs. LaFlare
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 15-4
| Леандру Силва
| Единогласное решение
| UFC Fight Night: Bigfoot vs. Arlovski
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Бразилиа, Бразилия
|
|-
| Поражение
| align=center| 14-4
| Майкл Кьеза
| Единогласное решение
| UFC 173
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 14-3
| Джесси Ронсон
| Раздельное решение
| UFC Fight Night: Machida vs. Mousasi
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Жарагуа-ду-Сул, Бразилия
|
|-
| Поражение
| align=center| 13-3
| Пётр Халлман
| Сдача (кимура)
| UFC Fight Night: Teixeira vs. Bader
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:50
| Белу-Оризонти, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 13-2
| Майк Рио
| Сдача (треугольник руками)
| UFC on FX: Belfort vs. Rockhold
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:08
| Жарагуа-ду-Сул, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 12-2
| Си Джей Кит
| Сдача (треугольник руками)
| UFC on FX: Belfort vs. Bisping
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:50
| Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
| Поражение
| align=center| 11-2
| Глейсон Тибау
| Единогласное решение
| UFC 153
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 11-1
| Делсон Элену
| TKO (удары руками)
| UFC 147
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:21
| Белу-Оризонти, Бразилия
| 
|-
| Победа
| align=center| 10-1
| Адриану Мартинс
| Решение большинства
| Jungle Fight 30
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Белен, Бразилия
| 
|-
| Победа
| align=center| 9-1
| Деррик Бёрнсед
| KO (удар рукой)
| Jungle Fight 28
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:52
| Рио-де-Жанейро, Бразилия
| 
|-
| Победа
| align=center| 8-1
| Жуан Паулу Родригес
| Единогласное решение
| Jungle Fight 25
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Вила-Велья, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 7-1
| Бруну Лобату
| Сдача (анаконда)
| Jungle Fight 24
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:24
| Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
| Поражение
| align=center| 6-1
| Иури Алкантара
| Сдача (рычаг локтя)
| Jungle Fight 22
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:24
| Сан-Паулу, Бразилия
| 
|-
| Победа
| align=center| 6-0
| Флавиу Алвару
| TKO (удары руками)
| Jungle Fight 20
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:01
| Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 5-0
| Луис Фирмину
| Сдача (рычаг колена)
| Bitetti Combat MMA 6
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:03
| Бразилиа, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 4-0
| Жуниор Лава
| TKO (удары)
| Norofight 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:12
| Унаи, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 3-0
| Маркони Безарра
| Сдача (треугольник руками)
| Hero’s The Jungle 2
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Манаус, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 2-0
| Винисиус Дорер
| TKO (остановлен секундантом)
| Fight Club Tournament 3
| 
| align=center| 2
| align=center| N/A
| Тагуатинга, Бразилия
| 
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Эдвал Педросу
| Единогласное решение
| Fight Club Tournament 2
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Тагуатинга, Бразилия
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Бразилии